Тесцелозавры (, буквально — удивительный ящер) — род динозавров из семейства Thescelosauridae инфраотряда орнитопод, обитавших в конце мелового периода ( назад) на территории Северной Америки.

История исследования 
Впервые окаменелости тесцелозавра обнаружили в провинции Альберта (Канада) ещё в 1891 году. Тогда из-за плохой сохранности кости этого существа никого не заинтересовали. Только в 1913 году палеонтолог Ч. Гилмор решился описать по ним неизвестного прежде динозавра, который достигал длины 4 метра. В 1993 году в верхнемеловых отложениях близ города Баффало (Южная Дакота) был обнаружен новый скелет.

Систематика 
Кладограмма на основе анализа Osi и др. 2012 года:

Кладограмма на основе матрицы данных Butler и др. 2008 года в версии Godefroit и др. 2014 года:

Классификация 
По данным сайта Fossilworks, на февраль 2017 года в род включают 4 вымерших вида:
 
 
 
 
Ещё один биномен  входит в род в статусе nomen dubium.

Примечания 

Thescelosauridae
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки